La competizione della discesa libera maschile di sci alpino ai VII Giochi olimpici invernali si è svolta il giorno 3 febbraio 1956 sulla pista Olimpia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo.

Classifica

Bibliografia

Collegamenti esterni

Discesa libera maschile